Giardiniere – persona che pratica il giardinaggio
 Giardiniere – le donne dell'associazione segreta femminile analoga alla Carboneria

Pagine correlate 
Giardiniera
Il giardiniere (disambigua)